Паженица () — вышитый сердцеобразный орнамент, характерный для декоративно-прикладного искусства гуралей. Узор часто встречается на мужских брюках традиционного гуральского костюма.

Описание 
Изначально паженица представляла собой простую строчку петель, используемую для защиты обрезанной ткани брюк от изнашивания. Современные портные начали использовать в паженице красные или тёмно-синие строчки, одновременно увеличив количество петель. Позже строчка была заменена аппликацией с вышивкой. Использование шерстяной пряжи для паженицы позволило сделать узор более ярким, и со временем её стали использовать только для украшения одежды.

История 
Этот характерный декоративный мотив, вероятно, возник в Венгрии, и к началу XX века он стал одним из самых узнаваемых орнаментов в Подгалье.

Происхождение термина неясно. Вполне возможно, название связано со старопольскими глаголами parznąć и parznić, означающими «делать что-то грязным». Первоначально название также применялось к другим объектам, используемым в повседневной жизни гуралей, в том числе деревянным формам для производства сыра и сердцевидным мотивам в резьбе по дереву.

Примечания 

Вышивание
Культура Польши
Подгале